Михаи́л Бело́в:
 Белов, Михаил Алексеевич (1921—1998) — Герой Советского Союза.
 Белов, Михаил Александрович (род. 1975) — российский футбольный судья.
 Белов, Михаил Анатольевич (род. 1956) — советский и российский архитектор.
 Белов, Михаил Валерьевич (род. 1992) — российский футболист.
 Белов, Михаил Владимирович (род. 1966) — советский и российский футболист; тренер.
 Белов, Михаил Иванович (1916—1981) — советский историк, профессор.
 Белов, Михаил Ипатович (1924—2015) — военный историк-мемуарист, генерал-майор.
 Белов, Михаил Константинович (род. 1987) — российский гребец.
 Белов, Михаил Павлович (род. 1944) — советский футболист.
 Белов, Михаил Прокопьевич (1911—2000) — русский писатель.
 Белов, Михаил Фёдорович (1893—1960) — контр-адмирал ВМФ СССР.